CBP steht als Abkürzung für:
 Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, portugiesischer Flughafen (IATA-Code)
 Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie
 CBP Indústria, Comércio e Exportação, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 College Bescherming Persoonsgegevens, ehemalige niederländische Datenschutzbehörde 
 United States Customs and Border Protection, amerikanische Behörde 
 CREB Binding Protein, ein transkriptionaler Coaktivator

Abkürzung